A bárd jelentheti:

 a költőt: bárd
 a szerszámot, konyhai eszközt vagy fegyvert: bárd (eszköz)
 fegyver (heraldika): bárd (heraldika)